Trichoferus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Vernon Wollaston 1854. Trichoferus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Trichoferus